Rudolf »Rudi« Völler, nemški nogometaš in trener, * 13. april 1960, Hanau, Zahodna Nemčija. 

Völler je v svoji karieri igral za klube Kickers Offenbach, 1860 München, Werder Bremen, Roma, Marseille in Bayer Leverkusen, najdlje za Werder Bremen in Romo, po pet sezon. 

Za nemško reprezentanco je med letoma 1982 in 1994 skupno odigral devetdeset tekem, na katerih je dosegel sedeminštirideset golov. Z reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, v letih 1986, 1990 in 1994, ter treh evropskih prvenstvih, v letih 1984, 1988 in 1992. Leta 1990 je z reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, leta 1986 pa podprvaka. Leta 1992 pa je osvojil še naslov evropskega podprvaka.

Kot trener je vodil kluba Bayer Leverkusen in Roma ter pet let nemško reprezentanco, s katero je na Svetovnem prvenstvu 2002 osvojil naslov svetovnega podprvaka.

Reprezentančni goli

Sklici

Viri 
Dokumentarec o Völlerju

Zunanje povezave 

 

Nemški nogometaši
Nemški nogometni reprezentanti
Nogometaši Kickersa Offenbach
Nogometaši TSV 1860 Münchna
Nogometaši Werder Bremna
Nogometaši A.S. Rome
Nogometaši Olympiqua de Marseille
Nogometaši Bayer 04 Leverkusna
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 1984
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 1986
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 1988
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 1990
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 1992
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 1994
Nemški nogometni trenerji
Selektorji nemške nogometne reprezentance
Trenerji Bayer 04 Leverkusna
Trenerji A.S. Rome